Frédéric Cassivi (né le  à Sorel-Tracy, au Québec, Canada) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace dont la carrière s'est surtout déroulée au sein de la Ligue américaine de hockey.

Carrière 
Repêché au neuvième rang par les Sénateurs d'Ottawa en 1994, il a joué pendant plusieurs années dans des ligues mineures avant de signer un contrat avec l'Avalanche du Colorado comme agent libre en 1999. Après avoir surtout joué pour leur équipe des ligues mineures, les Bears de Hershey, il fut échangé en 2002 aux Thrashers d'Atlanta, mais joua surtout avec leur équipe de la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago. En 2004, il rejoint les Mighty Ducks de Cincinnati puis retourna aux Bears, avec qui il remporta la Coupe Calder après voir gagné 34 matches pendant la saison. À la fin des séries, il est désigné meilleur joueur et reçoit le trophée Jack-A.-Butterfield allant avec.

Cassivi a joué en Autriche avec les Capitals de Vienne en 2009-2010.

Trophées et honneurs personnels 
 2005-2006 :
 remporte le trophée Jack-A.-Butterfield 
 Coupe Calder avec les Bears de Hershey
 2015 : admis au Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1991-1992 || Forestiers d'Abitibi || LHJAAAQ || 22 || 5 || 17 || 0 || 1320 || 106 || 4,84 ||  || 0 ||  || 3 || 1 || 2 || 180 || 15 || 5,06 ||  || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 15 || 2 || 8 || 2 || 676 || 65 || 5,77 || 86,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Laser de Saint-Hyacinthe || LHJMQ || 20 || 14 || 5 || 1 || 1069 || 61 || 2,34 || 91,7 || 1 || 4 || 1 || 0 || 0 || 8 || 2 || 15 || 71,4 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ || 24 || 9 || 12 || 1 || 1362 || 105 || 4,63 || 88,1 || 0 || 34 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Lynx de Saint-Jean || LHJMQ || 19 || 12 || 6 || 0 || 1021 || 55 || 3,23 || 88,7 || 1 || 4 || 5 || 2 || 3 || 258 || 18 || 4,19 || 88,7 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || Senators de Thunder Bay || CoHL || 12 || 6 || 4 || 2 || 715 || 51 || 4,28 || 87,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Senators de l'Île-du-Prince-Édouard || LAH || 41 || 20 || 14 || 3 || 2347 || 128 || 3,27 || 90,1 || 1 || 2 || 5 || 2 || 3 || 317 || 24 || 4,54 || 84,8 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || Crunch de Syracuse || LAH || 55 || 23 || 22 || 8 || 3069 || 164 || 3,21 || 88,9 || 2 || 8 || 1 || 0 || 1 || 60 || 3 || 3,01 || 89,3 || 0 || 0
|-
| [saison 1997-1998 de la LAH|1997-1998] || IceCats de Worcester || LAH || 45 || 20 || 22 || 2 || 2593 || 140 || 3,24 || 89,1 || 1 || 23 || 6 || 3 || 3 || 326 || 18 || 3,31 || 90,1 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Cyclones de Cincinnati || LIH || 44 || 21 || 17 || 2 || 2418 || 123 || 3,05 || 90,3 || 1 || 2 || 3 || 1 || 2 || 139 || 6 || 2,59 || 91,7 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Bears de Hershey || LAH || 31 || 14 || 9 || 3 || 1554 || 78 || 3,01 || 90,5 || 1 || 2 || 2 || 0 || 1 || 63 || 5 || 4,75 || 86,5 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Bears de Hershey || LAH || 49 || 17 || 24 || 3 || 2620 || 124 || 2,84 || 90,6 || 2 || 2 || 9 || 7 || 2 || 564 || 14 || 1,49 || 95,2 || 1 || 0
|-
| 2001-2002 || Bears de Hershey || LAH || 21 || 6 || 10 || 4 || 1201 || 50 || 2,5 || 91,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Wolves de Chicago || LAH || 12 || 6 || 2 || 1 || 625 || 26 || 2,5 || 92 || 0 || 0 || 5 || 2 || 2 || 264 || 11 || 2,5 || 92,3 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 6 || 2 || 3 || 0 || 307 || 17 || 3,32 || 91,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Wolves de Chicago || LAH || 21 || 10 || 8 || 1 || 1171 || 62 || 3,18 || 89,2 || 0 || 4 || 2 || 0 || 2 || 90 || 3 || 2 || 92,5 || 0 || 2
|-
| 2002-2003 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 123 || 11 || 5,37 || 81 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -|-
|-
| 2003-2004 || Wolves de Chicago || LAH || 34 || 15 || 12 || 5 || 1911 || 82 || 2,57 || 92 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Mighty Ducks de Cincinnati  || LAH || 46 || 25 || 18 || 2 || 2549 || 88 || 2,07 || 92,4 || 10 || 2 || 8 || 2 || 4 || 444 || 21 || 2,84 || 90,3 || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Bears de Hershey || LAH || 61 || 34 || 19 || 6 || 3538 || 153 || 2,59 || 90,8 || 3 || 4 || 21 || 16 || 5 || 1316 || 46 || 2,1 || 93,1 || 4 || 2
|-
| 2005-2006 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 4 || 4,09 || 86,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Bears de Hershey || LAH || 39 || 22 || 10 || 5 || 2286 || 90 || 2,36 || 92,1 || 3 || 2 || 19 || 13 || 6 || 1169 || 51 || 2,62 || 90,8 || 1 || 0
|-
| 2006-2007 || Capitals de Washington || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 139 || 6 || 2,6 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Hershey Bears || LAH || 45 || 20 || 20 || 4 || 2594 || 138 || 3,19 || 90,1 || 0 || 2 || 5 || 1 || 3 || 233 || 19 || 4,02 || 86 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 46 || 20 || 18 || 0 || 2699 || 124 || 2,76 || 91,1 || 3 || 0 || 5 || 1 || 4 || 296 || 17 || 3,44 || 90,2 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Vienna Capitals || EBEL || 51 || 30 || 20 || 0 || 2984 || 138 || 2,78 || 91 || 0 || 0 || 12 || 7 || 5 || 719 || 37 || 3,09 || 86,8 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Royals de Reading || ECHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 58 || 5 || 5,22 || 80,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références

Notes

Références 

Naissance à Sorel-Tracy
Naissance en juin 1975
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Lynx de Saint-Jean
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Senators de Thunder Bay
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Vienna Capitals
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
Champion de la Coupe Calder
Joueur québécois de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield